Duitsland:
Eggersdorf (bij Schönebeck), een gemeente in de deelstaat Saksen-Anhalt
Petershagen/Eggersdorf, een gemeente in de deelstaat Brandenburg

Oostenrijk:
Eggersdorf bei Graz, een gemeente in de deelstaat Stiermarken